Ludwig-Windthorst-Schule ist der Name mehrerer Schulen in Deutschland:
 Ludwig-Windthorst-Schule Glandorf
 Ludwig-Windthorst-Schule Hannover
 Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln

Siehe auch:
 Windthorst-Gymnasium Meppen